Флаг Республики Бенин, марионеточного государства, существовавшего на территории Нигерии с 19 по 20 сентября 1967 года, представляет собой полотнище, разделённое на две разновеликие части: нижняя зелёная полоса занимает одну треть высоты флага; верхняя чёрная — две трети. В середине на чёрном фоне изображена корона золотого цвета в виде восходящего солнца.

Дизайн флага был позаимствован у флага Биафры, непризнанного государства 1967—1970 годов, и отличается от него отсутствием верхней красной полосы и золотой черты под солнцем.

См. также 
 Флаг Биафры

Примечания 

Республика Бенин